Ґрунтознавство — самостійна наука про ґрунт як поверхневий шар літосфери Землі, що володіє родючістю;
 Ґрунтознавство (інженерна геологія) — науковий напрям інженерної геології, що досліджує ґрунт як будь-яку гірську породу, штучні геологічні утворення у зв'язку з інженерно-господарською діяльністю.